Премія імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» — премія ГО «Чернігівський інтелектуальний центр» та «Світязь». Заснована у 2005 році.
 Міжнародна літературно-мистецька премія імені Григорія Сковороди — премія Українського фонду культури. Заснована до 2000 року.
 Премія Григорія Сковороди — відзнака Посольства Франції в Україні  за найкращий переклад із французької мови на українську. Заснована у 2001 році.
 Григорій Сковорода (медаль) — нагорода Національної академії педагогічних наук України. Заснована у 2010 р.

Примітки